

Pessoas 
 Franz Böhme
 Friedrich Böhme
 Herbert Böhme
 Kurt Böhme
 Jakob Böhme
 Jörg Böhme

Localidades 

 Böhme (Baixa Saxônia)

Desambiguação